Mike David Ortmann (* 26. Oktober 1999 in Berlin) ist ein deutscher Automobilrennfahrer. Er startet 2015 und 2016 in der deutschen Formel-4-Meisterschaft. Von 2017 bis 2021 startet Mike David Ortmann im ADAC GT Masters für Mücke Motorsport und das österreichische Team Grasser Racing. 2022 startete Mike David Ortmann in der ADAC GT4 Germany für Prosport Racing und gewann in diesem Jahr zusammen mit Hugo Sasse die GT4 Germany Meisterschaft.

Karriere 
Seine Karriere begann Ortmann, wie im Automobilsport üblich, 2010 im Kartsport. 2015 wurde er von Mücke Motorsport für die neu gegründete Deutsche Formel-4-Meisterschaft verpflichtet und wurde am Saisonende zwölfter der Meisterschaft. Zudem absolvierte Ortmann, ebenfalls mit Mücke, zwei Rennwochenenden in der Italienischen Formel-4-Meisterschaft. Für seine erste Saison wurde Ortmann vom ADAC die Auszeichnung Sportler des Jahres 2015 des ADAC Berlin Brandenburg verliehen. 2016 verblieb Ortmann bei Mücke in der Formel 4. Mit drei Siegen wurde Ortmann Dritter der Gesamtwertung. In der Saison 2017 wird er für Mücke im ADAC GT Masters antreten.
2018 und 2019 fuhr Mike David Ortmann ebenfalls für den Berliner Rennstall Mücke Motorsport. Zusammen mit Markus Winkelhock bestritt er die gesamte Saison im ADAC GT Masters auf einem Audi R8 LMS. Mike David Ortmann belegte in der Saison 2019 Platz 4 der Juniorwertung im ADAC GT Masters.
2020 startete Mike David Ortmann erneut bei den 24 Stunden Dubai und beleget mit dem Team Car Collection Motorsport auf einem Audi R8 LMS Platz 2 im Gesamtklassement. Ebenfalls 2020 fuhr Mike David Ortmann zusammen mit Patrick Niederhauser und Milan Dontje für CarCollection Motorsport beim 24h Rennen auf dem Nürburgring. Hier belegte das Fahrertrio Platz 2 in der Pro/Am Wertung.
2021 absolvierte Mike David Ortmann ein teilweises Doppelprogramm im ADAC GT Masters sowie der ADAC GT4 Germany. Im ADAC GT Masters fuhr Ortmann für den Österreichischen Rennstall Grasser Racing zusammen mit Clemens Schmid. Bei zwei Gaststarts auf dem Nürburgring und dem Sachsenring konnte Mike David Ortmann zusammen mit Hugo Sasse drei Laufsiege für sich verbuchen. In diesen drei Rennen startete Mike David Ortmann für das Team von Prosport Racing aus der Eifel. In der Saison 2022 fuhr Mike David Ortmann ebenfalls zusammen mit Hugo Sasse für das in der Nähe vom Nürburgring beheimatete Team von Prosport Racing. In dieser Saison sicherten sich Ortmann / Sasse nach 6 Veranstaltungen den Meistertitel in der ADAC GT4 Germany.

Privates 
Ortmann absolviert eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der deutschen Formel-4-Meisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Website von Mike David Ortmann
 Karrierestatistik von Mike David Ortmann (englisch)

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1999
Mann